Per Olofsson kan syfta på

Per Olofsson (politiker) (1889-1973), socialdemokratisk politiker från Härjedalen
Pehr Olofsson i Dillne (1716-1782), jämtländsk kyrkobyggmästare